Truchas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Truchas (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Truchas (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León,

USA 

 Truchas (ort), New Mexico, Rio Arriba County, 

Robotskapade Spanienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar